Bigl ist der Familienname folgender Personen:

Gunther Bigl (* 1972), deutscher Unternehmer und Sachbuchautor
Siegwart Bigl (* 1938), deutscher Mediziner und ehemaliger Vizepräsident der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen
Volker Bigl (1942–2005), deutscher Mediziner auf dem Gebiet der Hirnforschung und Rektor der Universität Leipzig